Botunja kan syfta på:

Bulgarien 

 Botunja (vattendrag), Montana, 
 Botunja (distrikt)

Serbien 

 Botunja (ort),